Rauenberg bezeichnet

 Rauenberg, Stadt in Baden-Württemberg
 Rauenberg (Freudenberg), Stadtteil von Freudenberg in Baden-Württemberg
 Rauenberg (Spessart) (280 m), Berg im Spessart bei Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis, Hessen 
 Rauenberg (Trigonometrischer Punkt), der Zentralpunkt des Deutschen Hauptdreiecksnetzes

Siehe auch:
Rauhenberg